Kuan-shan Tao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Kaishan Dao, ö, Jiangsu, 
 Guanshan Dao, ö, Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar